

Anni 
78 – anno del I secolo d.C.
78 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
78 Diana – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
78 – numero atomico del Platino (Pt).

Matematica 
78 – numero naturale